Ropalidia — род общественных ос семейства Vespidae.

Распространение 
Встречаются в тропиках и субтропиках Старого Света: Афротропика, Индо-Малайская область, Австралия.

Описание 
Мелкие осы (длиной около 7—12 мм) разнообразной окраски с вытянутым стебельком — петиолем между грудью и брюшком.
Ropalidia является единственным родом Polistinae, который включает как независимые, так и роевые виды. По типу основания новых колоний у разных видов встречаются два способа: независимое основание одной или группой самок без участия рабочих особей (независимое основание у части видов Ropalidia) или почкование путём роения (роевые виды Ropalidia).

Систематика 
Один из крупнейших родов общественных ос, включает около 200 видов. Относится к трибе Ropalidiini.

 Ropalidia obscura
 Ropalidia vietnama
 Другие виды

Примечания

Литература 
 International Commission on Zoological Nomenclature 1976. Opinion 1051. Rhopalidia Lepeletier, 1836 (Insecta: Hymenoptera): Suppressed under the plenary powers. Bull. Zool. Nomencl 32:240-241.
 Kojima, J. & C. van Achterberg. 1997. List of the primary types of social wasps (Hymenoptera: Vespidae) deposit in the Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, and the Zoölogisch Museum, Amsterdam. Zoologische Meededelingen 71 (14): 157—169.
 Kojima, J. 1997. Abandoment of the subgeneric concept in the Old World polistine genus Ropalidia Guérin-Méneville, 1831 (Insecta: Hymenoptera: Vespidae). Nat. Hist. Bull. Ibaraki Univ 1:93-105.
 Kojima, J. 1999. Taxonomic Notes on Australian Ropalidia Guerin-Meneville, 1831 (Hymenoptera: Vespidae, Polistinae). Entomological Science. 2(3): 367—377.
 Kojima, J. 1999. Key to Species and Notes on Distribution of the Polistine Genus Ropalidia Guerin-Meneville, 1831 (Hymenoptera: Vespidae, Polistinae) in Australia. Entomological Science. 2(3): 379—390.
 Nguyen Lien T. P., Jun-ichi Kojima, Fuki Saito, James M. Carpenter. 2006. Vespidae (Hymenoptera) of Vietnam 3: Synoptic key to Vietnamese species of the polistine genus Ropalidia, with notes on taxonomy and distribution. Entomological Science. 9(1): 93-107.

Ссылки 
 Ropalidia на biolib.cz

Осы бумажные
Роды перепончатокрылых